Schultz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Leonard Peter Schultz
 Carl Heinrich Schultz Bipontinus 
 Carl Heinrich Schultzenstein Schultz
 Friedrich Wilhelm Schultz
 George A. Schultz
 Matthias Schultz